Villa Park – stadion angielskiej drużyny piłkarskiej Aston Villa z Birmingham, występującej w Premieship
Miejscowości w USA:
 Villa Park – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Villa Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage